Crotty ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Crotty (* 1974), irischer Rugby-Union-Spieler
 Kieran Crotty (* 1930), irischer Politiker
 Michael Francis Crotty (* 1970), irischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Patrick Crotty (1902–1970), irischer Politiker, Teachta Dála
 Ron Crotty (1929–2015), US-amerikanischer Jazzmusiker (Kontrabass)
 Ryan Crotty (* 1988), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler